Antonio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Antonio (1921-1996) – ballerino, coreografo e attore spagnolo
 Antonio abate (251 circa-357) – eremita e santo egiziano
 Antonio da Codegoro (XV secolo–XV secolo) – pittore italiano
 Antonio di Padova (1195-1231) – religioso e santo portoghese
 Émile Antonio (1928-2022) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Manuel António (1946) – calciatore portoghese
 Rogelio Antonio (1963) – scacchista filippino

Pagine correlate
Sant'Antonio